Alexandria Meat (アレキサンドリア・ミート), conocido también como Mitsú, es uno de los personajes principales del manga y anime Kinnikuman, y su continuación Kinnikuman Nisei.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Planeta Kinniku (Planeta Músculo)
 Edad: 9 (al comienzo de la serie)
 Altura: 100 cm
 Peso: 25 kg
 Poder Choujin: 500.000
 Técnicas: Back Drop, Meat's Kids Torpedo, Closed Gate Crush 
 Primera aparición: Manga Capítulo 3, Anime Episodio 1
En la versión doblada en Chile, se le conoce como Mito.

Meat es un joven muchacho del Planeta Kinniku. Es enviado a la Tierra para recuperar al príncipe Suguru Kinniku, perdido desde hace mucho tiempo.

Lleva gafas y tiene los caracteres de hiragana Niku (にく, Meat) en la frente. A pesar de ser miembro de la Tribu Churrasco, tiene la marca KIN (KINマーク) característica de la Tribu Kinniku en el pecho.

Sirve como los ojos y asistente personal de Kinnikuman. En un principio discuten continuamente, normalmente por la cobardía o pereza de Kinnikuman. También se enfrentam por ganar la atención de Mari Nikaidou.

Meat tiene dos hermanas mayores, la atractiva Medium Rare (ミディアム・レアー) y la fea y gorda Kaibi Liver (カルビ・レバー).

En Kinnikuman Nisei él mismo se ha criogenizado, quedándose con su misma apariencia, para servir a Mantarou Kinniku, hijo de Suguru Kinniku.

Datos personales 
 Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1970
 Comida favorita: Albóndiga
 Familia: Minch (padre), Medium Rare (hermana), Galbi Liver (hermana)
 Grupo sanguíneo: B

Personajes de Kinnikuman